В одиночному розряді тенісного турніру Toyota Classic 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл 7-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт-Ллойд (чвертьфінал)
  Трейсі Остін (півфінал)
  Біллі Джин Кінг (2-ге коло)

 Івонн Гулагонг (півфінал)
 Діанне Фромгольтц (чвертьфінал)
 Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Toyota Classic